

Rionegro (Antioquia), municipi de Colòmbia del departament d'Antioquia.
 Rionegro (Santander), municipi de Colòmbia del departament de Santander.
 Província de Rionegro, una província del departament de Cundinamarca.

Rionegro del Puente, municipi de la província de Zamora.
 Rionegro (Cantàbria), localitat del municipi d'Escalante a Cantàbria.